Passaggio per il paradiso (The heavenly Kid) – film del 1985 diretto da Cary Medoway.
 Passaggio per il paradiso  – album di Pat Metheney del 1996.
Passaggio per il paradiso  – film del 1998 diretto da Antonio Baiocco.